Placiphorella är ett släkte av blötdjur. Placiphorella ingår i familjen Mopaliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Placiphorella